Ильичёвский район

 Ильичёвский район — название Шарурского района Азербайджана в 1964—1991 годах.
 Ильичёвский район — район в Андижанской области Узбекистана в 1961—1962 годах.
 Ильичёвский район — название Сардобинского района Узбекистана в 1964—1992 годах.
 Ильичёвский район — район Южно-Казахстанской области Казахской ССР (1944—1963) с центром в посёлке Ильич.
 Ильичёвский район — название Кальмиусского района города Мариуполя (Украина) до 2016 года.